Макс Пејн (енг. Max Payne) се може односити на:

 Max Payne (серијал), серијал видео—игара
 Max Payne, видео—игру из 2001.
 Max Payne 2: The Fall of Max Payne, видео—игру из 2003.
 Max Payne 3, видео—игру из 2012.
 Макс Пејн (филм), канадско—амерички филм из 2008.
 Макс Пејн, измишљени лик
 Макс Пејн (рели возач), бившег британског рели возача
 Макс Пејн (музичар), америчког музичара, глумца и бившег професионалног рвача